Тигиев () — осетинская фамилия. 

Известные носители:
 Тигиев, Георгий Львович (1995) — российский футболист.
 Тигиев, Сослан Вазноевич (1983) — узбекский борец вольного стиля.
 Тигиев, Таймураз Вазноевич (1982) — казахский борец вольного стиля.